La loi Badinter, du nom du ministre français de la Justice Robert Badinter, peut désigner :
 la loi de 1981 sur l'abolition de la peine de mort en France ;
 la loi de 1982 sur la dépénalisation des relations homosexuelles avec les mineurs de plus de 15 ans ;
 la loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes d'accident de circulation.